Кло́стер-Лени́н () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк.  Занимает площадь 199,30 км². Официальный код — 12 0 69 306.

Коммуна подразделяется на 14 сельских округов. В городе находится монастырь Ленин и Ленинский институт искусства и культуры.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга